Essor de Porto-Novo é um clube de futebol do Benim. Seu último registro na primeira divisão do país foi em 1956.

Clubes de futebol do Benim